Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres U, G et G.

Codes 
 UGG, en génétique, est le codon du tryptophane sur les ARN messagers.

Autres 
 Ugg, un type de chaussure